structuralisme (architectuur), een stroming in de architectuur
structuralisme (sociale wetenschappen), een stroming en methode in de sociale wetenschappen
structuralistische taalkunde, een stroming in de taalkunde
structuralisme (biologie), een stroming in de biologie die bij organismen de structurele bouw, de relatie tussen bouw en functie en de evolutionaire betekenis bestudeert
structuralisme (wiskunde), een stroming in de filosofie van de wiskunde
structuralisme (psychologie), een stroming in de psychologie van eind 19e - begin 20e eeuw